Ben-Amotz ist der Familienname folgender Personen: 

 Dan Ben-Amotz (1944–1989), israelischer Autor, Journalist und Radiomoderator 
 Ofer Ben-Amotz (* 1955), israelischer Komponist